Andrzej Woźniak (1915–1947) – żołnierz Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, piłkarz
 Andrzej Woźniak (1939–2018) – polski etnolog
 Andrzej Woźniak (ur. 1965) – polski piłkarz, reprezentant kraju
 Andrzej Woźniak (ur. 1950) – polski artysta fotograf